Toponímia: Nakai (Kanagawa), població a la prefectura japonesa de Kaganawa
 Biografies:
 Kazuya Nakai (Hyōgo-ku, Kobe, 1967) actor.
 Kiichi Nakai (Setagaya, Japó, 1961), actor.
 Masahiro Nakai (Fujisawa, Japó, 1972), músic.
 Chikuzan Nakai (1730 – 1804), polític i intel·lectual.
 R. Carlos Nakai (Flagstaff, Arizona, 1946), flautista.
 Takenoshin Nakai (Gifu, Japó, 1882 – Tòquio, 1952), botànic.
 Yoshikazu Nakai (matemàtic), matemàtic, autor de la "Conjectura Nakai".
 Yoshinori Nakai (artista) (Nishinari-ku, Osaka, 1961), artista, membre del duet Yudetamago de dibuixants de manga.
 Yuki Nakai (Hokkaidō, 1970), esportista d'arts marcials, especialment de Shooto.